Old State Capitol (Georgia), onderdeel van het National Register of Historic Places van Georgië
Old State Capitol (Illinois), onderdeel van het National Register of Historic Places van Illinois
Iowa Old Capitol Building in Iowa City, Iowa
Old Louisiana State Capitol, Baton Rouge, Los Angeles
Old State Capitol (Kentucky) in Frankfort, Kentucky , de thuisbasis van de Kentucky Historical Society
Old Mississippi State Capitol, Jackson, Mississippi, een Amerikaans National Historic Landmark